

Geografia 
 Canada
 Lago Orvilliers – lago nel Nord-du-Québec
 Francia
 Orvilliers – comune nella regione dell'Île-de-France
 Orvilliers-Saint-Julien – comune nella regione del Grand Est

Persone 
 Louis Guillouet d'Orvilliers – ammiraglio francese